Балакшин — русская и мордовская фамилия.

Известные носители:
 Балакшин, Александр Николаевич (1844—1921) — русский промышленный деятель.
 Балакшин, Борис Сергеевич (1901—1974) — советский технолог.
 Балакшин, Георгий Русланович (род. 1980) — российский боксёр.
 Балакшин, Евгений Геннадьевич (род. 1962) — российский художник.
 Балакшин, Павел Николаевич (род. 1936) — глава администрации Архангельской области (1991—1996).
 Балакшин, Пётр Петрович (1898—1990) — русский писатель, эмигрант первой волны.
 Балакшин, Сергей Александрович (1877—1933) — российский и советский гидроэнергетик, отец Евгении Балакшиной.
 Балакшин, Степан Николаевич (род. 1984) — российский актёр.
 Балакшин, Юрий Зосимович (1939—2016) — глава Мурманска (1978—1984) и Мурманской области (1984—1990), министр промышленности строительных материалов РСФСР (1990).

 Балакшина, Евгения Сергеевна (в замужестве — Карташова; 1902—1991) — советский архитектор, дочь С. А. Балашкина.